bitwa morska pod Laiazzo (1294) – III wojna wenecko-geneueńska
 bitwa morska pod Laiazzo (1510) – walki joannitów z Turkami